Nyabihuna kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabihuna (vattendrag), Bujumbura Rural, 
 Nyabihuna (periodiskt vattendrag), Bururi, 

Robotskapade Burundiförgreningar